Beach ball peut faire référence à :
 Beach ball, un sport de raquette se pratiquant sans filet et avec des raquettes en bois
 Beach Ball, un film de 1965 
 un ballon de plage
 Beachball, une chanson du duo de musique électronique Nalin & Kane (1997).